DBT est un code qui peut signifier :
 .

DCF est un sigle qui peut faire référence à :
 Document Composition Facility, une suite logicielle d'IBM ;
 Design rule for Camera File system, un jeu de recommandations pour les appareils photos numériques ;
 Distributed Coordination Function, une technique d'accès au média utilisée dans les réseaux sans-fil.

Voir aussi 
 DCF77, un système allemand de transmission de l'heure légale par ondes radio
Code
pl:DCF